Ви́ктор Воронцо́в:
 Воронцов, Виктор Евграфович (1844—1900) — ветеринар, профессор Военно-медицинской академии.
 Воронцов, Виктор Михайлович (1962—1996) — майор, сотрудник группы «Альфа», погиб при исполнении служебных обязанностей.